Krawehl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Krawehl (1909–1993), deutscher Kaufmann, Verleger, Übersetzer und langjähriger Verlagslektor des Schriftstellers Arno Schmidt